Achté ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Achté (1876–1944), finnische Opernsängerin (Sopran), siehe Aino Ackté
 Emmy Achté (1850–1924), finnische Opernsängerin (Sopran)
 Kalle Achté (1928–2019), finnischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Lorenz Nikolai Achté (1835–1900), finnischer Dirigent, Komponist, Opernsänger (Bariton) und Musikpädagoge